Чаруковский — русская фамилия.

Известные носители:
 Чаруковский, Аким Алексеевич (1798—1848) — русский хирург, доктор медицины
 Чаруковский, Прохор Алексеевич (1790—1842) — русский терапевт, профессор